Niemcy:
 Müsch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Osoby:
 Danja Müsch – niemiecka siatkarka plażowa
 Leo Müsch – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też:
 Musch